Burt může být:

příjmení
 Gordon Onslow Hilbury Burt (1893–1968) – novozélandský fotograf
 Jo Burt (* 1956) – anglický baskytarista, skladatel a zpěvák
 Zachary Burt (* 1993) – kanadský zápasník–judista

křestní jméno
 Burt Bacharach (* 1928) – americký hudební skladatel
 Burt Glinn (1925–2008) – americký novinářský fotograf
 Burt Kwouk (1930–2016) – britský filmový a televizní herec
 Burt Lancaster (1813–1994) – americký herec, moderátor, režisér, producent a politický aktivista
 Burt Reynolds (1936–2018) – americký herec
 Burt Young (* 1940) – americký filmový herec